'Ot 'n' Sweaty — студийный альбом американской рок-группы Cactus, выпущенный в 1972 году.

Об альбоме 
Двое участников оригинального состава — Джим МакКарти и Расти Дэй покинули группу, а басист Тим Богерт и барабанщик Кармин Аппиче пригласили в группу гитариста Вернера Фрицшингса, клавишника Дуэйна Хитчингса и вокалиста Питера Фрэнча (ex-Leaf Hound, Atomic Rooster). Ot 'n' Sweaty — заключительный альбом группы перед их распадом.

Первые три песни (заполнявшие первую сторону оригинальной долгоиграющей пластинки) были записаны на концерте 3 апреля 1972 в Пуэрто-Рико
на фестивале , а остальные (вторая сторона пластинки) в студии (таким образом на обложке альбома указан после названия группы: «на сцене в Пуэрто-Рико и в студии»).

Список композиций 
 «Swim» (Appice, Bogert, Day, McCarty) — 4:42
 «Bad Mother Boogie» (Appice, Bogert, French, Fritzchings, Hitchings) — 5:21
 «Our Lil Rock-n-Roll Thing» (Appice, Bogert, French, Fritzchings, Hitchings) — 7:01
 «Bad Stuff» (French, Johnson) — 3:11
 «Bringing Me Down» (Appice, Bogert, French, Fritzchings, Hitchings) — 5:25
 «Bedroom Mazurka» (French, Hitchings) — 4:38
 «Telling You» (French, Hitchings) — 5:09
 «Underneath The Arches» (Connelly, Flanagan, McCarty) — 0:26

Участники записи 
 Peter French — вокал
 Werner Fritzsching — гитара
 Tim Bogert — бас-гитара, бэк-вокал
 Duane Hitchings — орган, пианино, электрическое фортепиано
 Кармайн Аппис — ударные, перкуссия, бэк-вокал

Также на альбоме указаны
 Peter Finch — Vocals
 Yves Bigot — Liner Notes
 Andree Buchler — Re-Release Coordinator
 Thierry Amsallem — Re-Release Coordinator
 Michael Delugg — Engineer
 Jimmy Douglass — Engineer
 Ahmet Ertegün — Liner Notes
 David Gahr — Photography
 Geoffrey Haslam — Producer, Remixing, Mixing
 Joel Kerr — Engineer
 Bernie Kirsh — Assistant Engineer
 Richard Mantel — Art Direction, Design
 Claude Nobs — Liner Notes, Re-Release Coordinator
 David Palmer — Engineer
 Buzz Richmond — Assistant Engineer
 Jean Ristori — Mastering
 Tom Scott — Engineer
 Ray Thompson — Engineer
 Urs Tschuppert — Design
 James E. Vickers — Engineer
 David Willardson — Cover Art

Ссылки 
 'Ot 'N' Sweaty на discogs.com

Альбомы 1972 года
Альбомы Cactus
Альбомы Atco Records